WSP kan avse:
 Wheel Slide Protection, bromsar
 WSP Group (William Sale Partnership), kanadensiskt konsultföretag
 WSP Sverige, konsultföretag i Sverige
 Wasserschutzpolizei, sjöpolisen.
 Welding Procedure Specification
 Washington State Patrol
 Web Standards Project
 Wireless Session Protocol